Bassein puede hacer referencia a:

Vasai, ciudad de la India, conocida antiguamente por Bassein o Baçaim;
Pathein, ciudad de Birmania, conocida anteriormente como Bassein.